Сан-Лео () — итальянский топоним.

 Сан-Лео — город в провинции Римини.
 Сан-Лео — старинная крепость в регионе Эмилия-Романья.